Felsentheater bezeichnet
das Felsentheater im thüringischen Bad Liebenstein, siehe Felsentheater (Bad Liebenstein)
eine Freilichtbühne in Schloss Hellbrun bei Salzburg, siehe Felsentheater (Salzburg)
eine Bühne in Fertőrákos, Ungarn, siehe Felsentheater (Fertőrákos)